Алмагрейра:

 Алмагрейра — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Азорские острова
 Алмагрейра — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Лейрия